Revellinos kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Revellinos (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Revellinos (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar